Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой (ум. ) — русский военный и политический деятель Смутного времени, один из руководителей Первого ополчения, глава Земского правительства (30 июня 1611 — весна 1613), шенкурский державец, наместник.

Вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым руководил освобождением от поляков столицы, причём на время после изгнания поляков и до избрания Михаила Фёдоровича был избран правителем государства. За свою деятельность получил титул «Спасителя отечества» и был одним из претендентов на царский престол на земском соборе 1613 года.

Принадлежал к роду князей Трубецких, ведущих свой род от внука Гедимина. Его отец Тимофей Романович (ум. ) служил боярином и воеводой в царствование Ивана Грозного и его преемников. Двоюродный брат, Алексей Никитич, занимал одно из первых мест в правительстве Алексея Михайловича.

Биография 
В мае 1606 года, на свадьбе Лжедмитрия I и Марины Мнишек с окольничими ходил перед новобрачными и был пятым мовником в бане. Упоминается 11 апреля 1607 года в расходной книге денежного стола Разрядного приказа, как бывший в Козельске (вероятно, на воеводстве), затем становится известным в декабре 1608 года, когда после боя на Ходынке «отъехал» в тушинский лагерь, недовольный правлением Шуйского. В лагере Лжедмитрия II стал боярином и входил вместе с многими родовитыми людьми в его правительство, возглавлял Стрелецкий приказ.

После гибели «тушинского царька» Трубецкой вступает в переговоры с Прокопием Ляпуновым по поводу организации первого ополчения для освобождения Москвы от польско-литовских оккупантов и «семибоярщины». Во главе триумвирата (с Прокопием Ляпуновым и Иваном Заруцким) управлял ополчением численностью около 100 000 человек и страной от имени «земли». В 1611 году показан в боярах, был воеводою в Калуге, писал во все города к боярам и воеводам, а также на Дон, Яик и Вологду к атаманам и казакам грамоты, призывая всех к восстанию против поляков и бунтовщиков. Собрав войска пошёл к Москве, остановился напротив Воронцовского поля, с помощью других воевод разбил за Яузскими воротами вышедших против него поляков.

Первое ополчение (в апреле-мае 1611) штурмом взяло валы Земляного города и стены Белого города, освободив большую часть Москвы (более 95 %), и заперло поляков в Кремле и Китай-городе. После раскола ополчения вместе с Иваном Заруцким остался во главе немногих дворянских отрядов и подмосковных казачьих «таборов», которые были верны завету патриарха Гермогена и стойко держали в осаде более года польский гарнизон Кремля и вместе с подошедшим Вторым ополчением отбили атаки гетмана Ходкевича (22–24 августа 1612) (см. Московское сражение). Впрочем, сам Трубецкой участия в битве почти не принимал.

При соглашении о «единачестве» (около 22 сентября 1612) возглавил вместе с князем Пожарским и Мининым объединенную воинскую силу и Земское правительство. 22 октября казаки князя Дмитрия Трубецкого взяли штурмом Китай-город. Этот день (4 ноября н.с.) стал церковным праздником Казанской иконы Богоматери (в память освобождения Москвы), а в XXI веке государственным праздником народного единства.

Через два дня поляки начали переговоры о капитуляции, и Смутное время подошло к концу. В январе 1613 года Земский собор «за многие службы и за радение, и за промысл, и за дородство, и за храбрство, и за правду, и за кровь» даровал Дмитрию Трубецкому вотчину Важскую волость с городом Шенкурском.

Дмитрий Тимофеевич после освобождения Кремля въехал в бывший двор Годуновых в Кремле близ Никольской башни (этот двор был во владении Трубецких до строительства на этом месте здания Сената) и вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым оставался во главе Земского правительства до избрания царя Михаила Фёдоровича.

За свою деятельность получил титул «Спасителя отечества» и был одним из претендентов на царский престол на земском соборе февраля 1613 года. При избрании на царство Михаила Фёдоровича, был седьмым бояриным, при коронации Государя в июле 1613 года держал скипетр. В 1614 году первый воевода, возглавил неудачный поход на Новгород и потерпел поражение от шведов в битве под Бронницей. В 1614 году неоднократно обедал у Государя. В этом же году послан первым от Государя вернуть ушедших из Москвы казаков, коих и возвратил, в июне, в Звенигороде, встречал первым возвращающегося из польского плена отца царя — будущего патриарха Филарета. Присутствовал на церемонии возведения Филарета в Патриархи и обедал с царём и новым патриархом. В 1620 году неоднократно обедал у Государя и патриарха. Упомянут в феврале 1624 года на обеде у царя. 

Царь Михаил Фёдорович не раз привлекал князя к ответственным делам и жаловал в Подмосковье имениями Беседы (1619), Копытово (Алексеевское, 1621, здесь он построил храм Алексея человека Божьего) и обширное имение Гребнево (1623). В мае 1625 года царь назначил Дмитрия Трубецкого первым воеводою и наместником в Сибирь, где он скончался в Тобольске (24 июня 1625). Из Тобольска его тело было перевезено для погребения в Троице-Сергиеву лавру. Могила Трубецкого находится в подклетье Троицкого собора рядом с могилами его брата, отца и первой жены.

Значение и память 
В советское время значение князя Трубецкого в восстановлении российской государственности замалчивалось. В 2013 г. в Манеже состоялась выставка «Православная Русь», где в разделе Смуты был впервые представлен наряду с патриархом Гермогеном, Пожарским и Мининым и Дмитрий Трубецкой.

В селе Гребнево Щелковского района в 2012 году в память о его бывшем владельце установлен закладной камень памятнику Князю Дмитрию Трубецкому и его казакам. Что «Гребнево — вотчина боярина князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого по жалованной грамоте 1623 года, что было преж сего за боярынею Марьею Воронцовою…» подтверждено Книгой письма и меры 1623 г.

Семья 
Женат дважды:

 Дочь князя Бориса Петровича Татева — Мария Борисовна (ум. 6 августа 1617) ставшей при царе Михаиле верховой боярыней, брак бездетный
 Воронцова Анна (Мария) Ивановна, брак бездетный.

Имел брата Александра Тимофеевича по прозванию Меркурий, который умер в апреле 1610 года и был похоронен рядом с семьёй Дмитрия Тимофеевича.

Примечания

Литература 
 
 
 Шепелев И. С. Ос•во•бо•ди•тель•ная и классовая борьба в Русском государстве в 1608—1610 гг. Пятигорск, 1957;
 Долинин Н. П. Под•мос•ков•ные полки (ка•зацкие «таборы») в национально-освободительном движении 1611—1612 гг. Харьков, 1958;
 Станиславский А. Л. Гражданская война в России XVII в.: Казачество на переломе истории. М., 1990;
 Тюменцев И. О. Смутное время в России начала XVII столетия: движение Лжедмитрия II. М., 2008; 
 Ровенский Г. В., Потапов Н. В. Князь Дмитрий Трубецкой — спаситель Отечества. 1611/1612. К 400-летию Первого земского ополчения. Краеведческий оттенок биографии. — Наукоград Фрязино, 2011.
 Ровенский Г., Кокурников А., Кокурникова Н. Князь Дмитрий Трубецкой — национальный герой России, главный герой освободительной борьбы 1611—1612 гг. // Подмосковный летописец: Историко-краеведческий альманах. 2012. № 4, 7500 экз.
  
 Морозова Л. Е. История России. Смутное время. М.: АСТ, 2011.
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Трубецкой Дмитрий Тимофеевич. стр. 42-43.

Персоналии:Смутное время
Д
Воеводы Тобольска
Первое ополчение
Бояре